de onderliggende laag of substantie van iets anders. Vaak is het synoniem aan ondergrond. Sub is Latijn voor onder, een stratum is een laag of een vlak. Hoewel strata het meervoud is van stratum, is substraten het gangbare meervoud van substraat. Het woord sub-strata wordt soms gebruikt om lagen aan te duiden die onderdeel vormen van een grotere laag.

 Ondergrond (geologie, geofysica, fysische geografie): al het gesteente dat zich onder het aardoppervlak bevindt.
 Substraat (biochemie): in de biochemie de stof waarop een enzym inwerkt
 Substraat (druktechniek): in de druktechniek het te bedrukken materiaal (vele soorten papier, maar ook behang, karton, kunststof, textiel etc)
 Substraat (ecologie): in de ecologie de ondergrond waarop organismen leven 
 Substraat (geologie): in de aardwetenschappen het onderliggende gesteente of sediment met het reliëf
 Substraat (materiaalkunde) of ondergrond: ondermateriaal waarop een bewerking wordt uitgevoerd, meestal een oppervlaktebehandeling
 Substraat (tuinbouw): in de tuinbouw de kunstmatige ondergrond voor gewassen
 Substraattaal: een eerdere taal die in een bepaald gebied of door een bepaald volk gesproken werd, en de latere taal heeft beïnvloed.

 Halfgeleider (elektronica, halfgeleidertechnologie): de wafer waarop de geïntegreerde schakelingen geëtst worden.
 In de scheikunde wordt een reactant soms ook substraat genoemd.
 Voedingsbodem (microbiologie): de (kunstmatige) voedingsbodem of medium waarop of waarin organismen gekweekt worden

Zie ook 
 Superstraat (doorverwijspagina)